Skřívan  je české příjmení těchto osob:

 Aleš Skřivan (* 1944) – český historik, profesor UK
 Antonín Skřivan (1818–1887) – pedagog a odborný publicista v oblasti obchodu a účetnictví
 Gustav Skřivan (1831–1866) – český matematik
 Jiří Skřivan (1947) – český a československý politik KSČ z Českolipska, poslanec FS za normalizace
 Josef Skřivan (1892–1942) – český herec
 Karel Skřivan viz Karel Dostál-Lutinov
 Ladislav Skřivan (* 1955) - český hokejista
 Růžena Skřivanová (1903–???) – česká a československá politička, poválečná poslankyně za ČSS

Podobné příjmení 
 Skřivánek (příjmení)